Zisa può fare riferimento a:

La Zisa – palazzo di Palermo
Zisa – quartiere di Palermo
Zisa – una dea venerata dal popolo germanico dei Suebi